Ulisses ou Odisseu — personagem da mitologia grega com o nome Odisseu, adotado pelos romanos como Ulisses
 Ulisses (James Joyce) — livro de James Joyce
 Ulysses (poema) — poema de Alfred Tennyson
 Ulysses (sonda espacial) —  sonda espacial de 1990
 Ulysses (canção) — canção da banda Franz Ferdinand

Topônimos
 Ulysses (Kansas)
 Ulysses (Nebraska)
 Ulysses (Pensilvânia)

Desambiguações de antropônimos